Э́двард Смит (Edward Smith):
 Смит, Эдвард Ганбот (1887—1974) — американский боксер,  киноактер, рефери.
 Смит, Эдвард Джон (1850—1912) — английский морской офицер, капитан пассажирского лайнера «Титаник».
 Смит, Эдвард Элмер (1890—1965) — американский писатель-фантаст.